George Crumb (1929-2022) est un compositeur américain de musique contemporaine.
 David Crumb (1962-), compositeur
 Ann Crumb (1970 ?-), chanteuse, actrice
Robert Crumb (1943-) est un auteur de bande dessinée underground américain, périodique Weirdo
 Crumb est un film documentaire de Terry Zwigoff sur cet auteur tourné en 1994
 Charles Crumb (1942-1992), Maxon Crumb (1945-), frères
 Aline Kominsky-Crumb (1948-), épouse
 Sophie Crumb (1981-), enfant

Voir aussi 
 Crumble ou croustade, dessert